Лисья Поляна — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лисья Поляна — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Лисья Поляна — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.